Карденас има више значења:

 Карденас (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Карденас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Карденас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Карденас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Карденас (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Карденас (Карденас, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Карденас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Карденас (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Карденас (Карденас, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику